Lindblad är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Lindblad 5 078
 Lindbladh 75
Tillsammans blir detta 5 153 personer.

Personer med efternamnet Lindblad eller Lindbladh
 Adolf Fredrik Lindblad (1801–1878), tonsättare
 Alessandro Lindblad (född 1991), diskjockey och skivproducent, känd som Alesso
 Alf Lindblad (1914–1980), finländsk hinderlöpare
 Anders (A.C.) Lindblad (1866–1937), redaktör, politiker
 Anders Lindblad (professor) (1888–1956), professor i skeppsbyggnad
 Anton Lindblad (född 1990), längdskidåkare
 Arne Lindblad (1887–1964), skådespelare
 Axel Lindblad, flera personer
 Axel Lindblad (friidrottare) (aktiv på 1890-talet)
 Axel Lindblad (metallurg) (1874–1944), uppfinnare och industriman
 Axel Lindblad (skeppsbyggare) (1876–1936), skeppsbyggare
 Axel Lindblad (teaterdirektör) (1861–1939) sångare, skådespelare och teaterdirektör

 Bengt Lindblad (född 1933), militär
 Bertil Lindblad (1895–1965), professor i astronomi
 Bertil Anders Lindblad (1921–2010), astronom och meteorforskare vid Lunds universitet
 Bertil Lindblad (konstnär) (1908–1993), målare och tecknare
 Birger Lindblad (1861–1950), militär

 Carl S. Lindblad (1867–1939), präst

 Elis Wilhelm Lindblad (1828–1878), skald
 Ellen Lindblad (född 1991), dansös, sångerska och skådespelare
 Ernst Lindblad (1857–1936), domänintendent och politiker
 Eva Lindblad (född 1961), triatlet

 Fredrik Lindblad (född 1969), utbildningsföretagare och organisationskonsult
 Frey Lindblad (1889–1965), sångare och sångpedagog

 George Lindblad (1904–1974), målare, konsthantverkare och fanmålare
 Gesa Lindblad (1916–1959), skådespelare
 Gullan Lindblad (född 1932), politiker, moderat
 Gun Lindblad (född 1954), glaskonstnär
 Göran Lindblad flera personer
 Göran Lindblad (litteraturvetare) (1894–1930)
 Göran Lindblad (politiker) (född 1950), moderat
 Gösta Lindblad (1888–1970), lärare och läroboksförfattare

 Hanna von Spreti, född Lindblad (född 1980), musikalartist och popsångerska
 Hans Lindblad (född 1938), politiker och journalist
 Hans Lindblad (nationalekonom) (född 1960), riksgäldsdirektör
 Helena Lindblad (född 1964), journalist
 Helge Lindblad (1896–1980), målare, tecknare och teckningslärare
 Henry Lindblad (1906–1946), friidrottare
 Hjördis Lindblad (1909–1971), målare
 Hugo Lindblad (1897–1974), arkitekt

 Inger Lindbladh (född 1930), sångerska

 Jan Lindblad (1932–1987), naturfilmare, visselkonstnär
 Jarl Lindblad (född 1940), finländsk-svensk skådespelare
 Joakim Lindblad (född 1964), skådespelare
 Johan August Lindblad (1865–1923), bokförläggare
 Johan Christofer Lindblad (1799–1876), professor i juridik
 Johan Michael Lindblad (1817–1893), präst
 Johan Wilhelm Lindblad (1818–1894), jägare och skriftställare

 Karl-Johan Lindblad (född 1992), fotbollsspelare
 Kjell Lindblad (född 1951), finländsk författare

 Lars Lindblad (född 1971), moderat politiker och byggnadsingenjör
 Lars-Eric Lindblad (1927–1994), svensk-amerikansk kryssningsentreprenör
 Lennart Lindblad (1929–2019), uppfinnare och entreprenör

 Matt Lindblad (född 1990), amerikansk ishockeyspelare
 Matts Lindblad (1821–1899), mykolog

 Otto Lindblad (1809–1864), musiker, tonsättare och körledare

 Per Olof Lindblad (född 1927), astronom, professor
 Pär Lindblad (1907–1981), målare och skulptör 

 Ragnar Lindblad (1893–1961), general
 Ragnvi Lindbladh (1923–1975), skådespelare
 Rune Lindblad (1923–1991), ingenjör, bildkonstnär, elektronmusikpionjär

 Stefan Lindblad (född 1965), konstnär och illustratör

 Tor Lindblad (1909–1982), finlandssvensk militär
 Tord Lindblad (1898–1977), väg- och vattenbyggnadsingenjör

 Viktor Lindblad (1862–1920), konstnär och fanmålare

Se även
 J.A. Lindblads Bokförlagsaktiebolag
 Velociped AB Lindblad
 M/S Lindblad Explorer, kryssningsfartyg byggt för arktiska farvatten, förliste 2007
 A C Lindblads gata. Göteborg
 Lindbladekvationen

Källor

Svenska efternamn